Югыдъёль — название рек в Республике Коми:

 Югыдъёль (приток Большого Кодача)
 Югыдъёль (приток Югыдвожа)
Югыдъёль (приток Расъю)
Югыдъёль (приток Кедровки)
Югыдъёль (приток Веравожа)
Югыдъёль (приток Лунвожа)